Бюрен () — община в провинции Гелдерланд (Нидерланды). Административный центр — Маурик. По данным на 1 февраля 2012 года население общины составляло 25.928 человек.

История 
Община была создана в 1999 году путём объединения общин Бюрен, Маурик и Линден. Несмотря на то, что административным центром общины является Маурик, в качестве названия было сохранено древнее «Бюрен» (в честь существовавшего здесь графства).

Состав 
В состав общины Бюрен входят следующие населённые пункты:
 Бюрен
 Ас
 Бёсихем
 Эк-эн-Вил
 Эрихем
 Инген
 Капел-Авезат Бюрен
 Керк-Авезат
 Линден
 Маурик
 Оммерен
 Равенсвай
 Рейсвейк
 Зулен
 Зулмонд

Примечания